Die Abkürzung OPR steht für:
 den altkatholischen Orden von Port Royal
 Opera Romana Pellegrinaggi, das vatikanische Pilgerbüro, siehe  Römisches Pilgerwerk
 Optimized Power Reactor, einen südkoreanischen Kernreaktortyp

OPR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Polen: Powiat Prudnicki in der Woiwodschaft Oppeln

Abkürzung